Les mots compactus, compacta et compactum sont originellement des déclinaisons (notamment du nominatif singulier, respectivement masculin, féminin et neutre) du participe passé de deux verbes latins. Le premier, compaciscor, signifie « faire un  » et le second, compingo, « fabriquer par assemblage ». En latin, compactum est aussi un nom signifiant « pacte,  ».

Sciences et techniques 
 En anatomie humaine :
 la pars compacta est une partie de la substantia nigra, dans le tronc cérébral ;
 le stratum compactum est l'une des deux sous-couches du stratum corneum, la couche cellulaire la plus superficielle de l'épiderme.
 En taxonomie, les mots compactus, compacta et compactum sont employés comme épithète spécifique ou nom subspécifique pour nommer diverses espèces et sous-espèces animales ou végétales de forme ramassée. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : compactus, compacta, compactum.
 En typographie, Compacta est une police d'écriture sans empattements, dessinée par Fred Lambert en 1963, pour Letraset.

Culture et société 
 Compactus est une marque de rayonnages mobiles.
 Par antonomase, le mot compactus est souvent employé comme synonyme de rayonnage mobile.

Notes et références 

Épithète spécifique